Ciocanu este un nume propriu românesc care se poate referi la:

Locuri
Ciocanu, Argeș, un sat din comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, România
Mănăstirea Ciocanu, o mănăstire din România situată în comuna Bughea de Jos, județul Argeș

Persoane
Anatol Ciocanu (n. 1940), poet și publicist român din Republica Moldova
Ion Ciocanu (n. 1940), un critic literar, filolog, pedagog și scriitor român din Republica Moldova
Vasile Ciocanu (1942–2003),un filolog și istoric literar român

Vezi și
Ciocan (dezambiguizare)
Ciocanul București, un club de fotbal românesc, redenumit apoi în Maccabi București
Ciocanul lui Thor (mitologie)